Диспергатор (пристрій)
 Диспергатор (речовина)